

Sigle 
 Secours médical français – organizzazione di soccorso divenuta poi Medici Senza Frontiere
 Service Management Facility – componente di Solaris
 Sick Mother Fuckers – gruppo musicale di supporto di Dee Snider
 Simple Machines Forum – script per forum internet freeware

Codici 
 SMF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Sacramento, Stati Uniti
 smf – codice ISO 639-3 della lingua auwe

Musica 
 S.M.F. – traccia dell'album Stay Hungry dei Twisted Sister del 1984

Altri progetti